

Astronomia
 8194 Satake – asteroide della fascia principale

Persone
 Misako Satake – ex cestista giapponese
 Satake Yoshiaki – samurai e daimyō giapponese
 Satake Yoshinobu – daimyō giapponese
 Satake Yoshishige – samurai e daimyō giapponese

Altro
 Clan Satake – clan giapponese